Adilović ist der Familienname folgender Personen:

 Adi Adilović (* 1983), bosnischer Fußballtorhüter
 Edmir Adilovic (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Eldin Adilović (* 1986), bosnischer Fußballspieler